Грозилово — название нескольких населённых пунктов:
 Грозилово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Грозилово — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Грозилово — деревня в Кашинском районе Тверской области.